Wallace Collection (museum), een Brits museum
Wallace Collection (band), een Belgische popgroep